AS Douanes ist der Name verschiedener Sportvereine:

 AS Douanes (Senegal), mehrfacher Fußball-Landesmeister im Senegal
 AS Douanes de Lomé, mehrfacher Fußball-Landesmeister in Togo
 AS Douanes Niamey, Fußball-Erstligist im Niger
 AS Douanes (Ouagadougou), Fußball-Erstligist in Burkina Faso
 AS Douanes (Mauretanien), Fußballverein in Mauretanien

Zudem lief der heutige Verein Racing de Casablanca zeitweise unter dem Namen AS Douanes Marocains auf.